Koralionastes är ett släkte av svampar. Koralionastes ingår i familjen Koralionastetaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Koralionastes